A 2019–2020-as Premier League 1992 óta a 28. Premier League-szezon, összességében pedig a 121. első osztályú angol bajnokság. A szezon 2019. augusztus 9-én kezdődött és 2020. július 26-án ért véget. A címvédő a Manchester City volt, a bajnokságot 30 év után a Liverpool nyerte meg.

Ebben a szezonban vezették be a videóbírót.

Csapatok

Csapatváltozások

A bajnokságon 20 csapat vesz részt: a tavalyi bajnokság bennmaradt 17 csapata, és 3 feljutó. A másodosztály első és második helyezettje (a Norwich City és a Sheffield United) feljutott és a rájátszások után az Aston Villa. A 2018–2019-es szezon utolsó három helyezettje (Cardiff City, Fulham és a Huddersfield Town) viszont búcsúzott az élvonaltól és kiesett a másodosztályba.

Csapatok adatai

Csapat adatok

Vezetőedző-váltások

Tabella

Eredmények

Gólszerzők

A hónap edzője és játékosa

Eredmények

Helyezések fordulónként

Kereszttáblázat 

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2020. február 24.
Forrás: premierleague.com

Nézők száma mérkőzésenként 

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2019. augusztus 13.
Forrás: premierleague.com

Jegyzetek 

Az FA Premier League szezonjai
Angol 1
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események